Brunhilda és un gènere d'ocells de la família dels estríldids (Estrildidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 11.1, 2021) aquest gènere està format per dues espècies:
 Brunhilda charmosyna - estrilda caranegra septentrional.
 Brunhilda erythronotos - estrilda caranegra meridional.

Estríldids